Le Futsal Topsport Antwerpen est un club de futsal belge basé à Anvers et évoluant en  division belge.

Histoire

Palmarès

Effectif

Notes et références

Notes

Références 

Anvers
Club de football à Anvers